Его́р Константи́нович Бабу́рин () — российский футболист, вратарь клуба «Ростов», выступающий на правах аренды за московское «Торпедо».

Клубная карьера 
Воспитанник академии «Зенита». В молодёжном первенстве дебютировал в 2010 году, в матче 30-го тура против «Крыльев Советов», выйдя на замену на 79-й минуте вместо Андрея Зайцева. В следующем сезоне принял участие уже в девяти играх. В 2012 был взят Лучано Спаллетти в основную команду. 17 марта 2013 года в 21-м туре чемпионата дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену на 11-й минуте матча с «Мордовией» вместо Юрия Жевнова и отыграл матч на ноль. В матче 23-го тура вышел на замену вместо Вячеслава Малафеева против «Крыльев Советов» при счете 1:0 в пользу «Зенита». В матче 24-го тура против «Локомотива» впервые отыграл полный матч. В матче последнего тура сезона 2012/13, как и в предыдущих матчах, отстоял «на ноль» и довёл свою «сухую» серию до 304 минут, установив новый рекорд команды и обойдя дебютный рекорд Романа Березовского. В сезоне 2017/18 вышел в стартовом составе в матче 30-го тура против «СКА-Хабаровск» (6:0). В августе 2018 года перешёл в годичную аренду в казанский «Рубин».

12 июля 2019 года подписал четырехлетний контракт с «Ростовом».

Карьера в сборной 
С 2009 года выступал за сборную до 17 лет. В 2011—2012 — за сборную до 19 лет, отыграл три матча, не пропустив ни одного гола. С 2013 года выступал за сборную России до 21 года, отыграл четыре матча и пропустил два гола.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Зенит» (СПб)
 Чемпион России: 2014/15
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2012/13, 2013/14
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
 Бронзовый призёр молодёжного первенства России: 2010
 Обладатель Кубка России: 2015/16, 
 Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016
 Финалист Суперкубка России: 2013
 Итого : 4 трофея

 «Зенит-2» 
 Серебряный призёр ПФЛ (зона «Запад»): 2014/15

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Торпедо» Москва